Cranford to:

 Cranford – tytuł powieści autorstwa brytyjskiej pisarki Elizabeth Gaskell

Miejsca w Anglii:
 Cranford (Londyn) – nazwa okolicy w Londyńskiej dzielnicy Hounslow
 Cranford (Devon) – miejscowość w hrabstwie  Devon w Anglii
 Cranford St Andrew – miejscowość hrabstwie Northamptonshire w Anglii
 Cranford St John – miejscowość w hrabstwie  Northamptonshire w Anglii

Miejscowości w USA:
 Cranford – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Union
Gminy w USA:
 Cranford (ang. Cranford Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Union